Escartín ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Escartín (* 1968), spanischer Radrennfahrer
 Nicolás Escartín (* 1980), spanischer Badmintonspieler
 Pedro Escartín Morán (1902–1998), spanischer Fußballschiedsrichter 

und der Name des Ortes:

 Escartín (Broto) in Spanien